Paul Howard Holmgren né le  à Saint Paul, Minnesota est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1973-1974|| Vulcans de St. Paul || MidJHL ||55 ||22 ||59 ||81 ||183 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1974-1975|| Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||37 ||10 ||21 ||31 ||108 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1975-1976|| Jets de Johnstown || NAHL ||6 ||3 ||12 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1975-1976|| Robins de Richmond || LAH ||6 ||4 ||4 ||8 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976|| Fighting Saints du Minnesota || AMH ||51 ||14 ||16 ||30 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-   
|- 
| 1975-1976|| Flyers de Philadelphie || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1976-1977|| Flyers de Philadelphie || LNH ||59 ||14 ||12 ||26 ||201 ||10 ||1 ||1 ||2 ||25
|- 
| 1977-1978|| Flyers de Philadelphie || LNH ||62 ||16 ||18 ||34 ||190 ||12 ||1 ||4 ||5 ||26
|-
| 1978-1979|| Flyers de Philadelphie || LNH ||57 ||19 ||10 ||64 ||190 ||12 ||1 ||4 ||5 ||26
|- 
| 1979-1980|| Flyers de Philadelphie || LNH ||57 ||19 ||10 ||29 ||168 ||8 ||1 ||5 ||6 ||22
|-
| 1980-1981|| Flyers de Philadelphie || LNH ||74 ||30 ||35 ||65 ||267 ||18 ||10 ||10 ||20 ||47
|- 
| 1981-1982|| Flyers de Philadelphie || LNH ||77 ||22 ||37 ||59 ||306 ||12 ||5 ||9 ||14 ||49
|-
| 1982-1983|| Flyers de Philadelphie || LNH ||77 ||19 ||24 ||43 ||178 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|- 
|1983-1984|| Flyers de Philadelphie || LNH ||52 ||9 ||13 ||22 ||105 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1983-1984||North Stars du Minnesota || LNH ||11 ||2 ||5 ||7 ||46 ||12 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 1984-1985|| Flyers de Philadelphie || LNH ||16 ||4 ||3 ||7 ||38 ||3 ||0 ||0 ||0 ||8

|51 ||14 ||16 ||30 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-

|527 ||144 ||179 ||323 ||1684 ||82 ||19 ||32 ||51 ||195

Notes et références 

Naissance en décembre 1955
Naissance à Saint Paul (Minnesota)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Robins de Richmond
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Entraîneur américain de hockey sur glace
Entraîneur des Flyers de Philadelphie
Entraîneur des Whalers de Hartford
Gagnant du trophée Lester-Patrick
Membre du Temple de la renommée du hockey américain